Valmer bezeichnet:

 Schloss Valmer (französisch Château de Valmer), Schlossanlage nordöstlich von Chançay, Département Indre-et-Loire, Region Centre-Val de Loire

Siehe auch:
 La Croix-Valmer, französische Gemeinde, Département Var, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur